Esistono più edifici denominati Palazzo Cusani:
 il Palazzo Cusani a Milano
 il Palazzo Cusani a Parma